Alessandro Farnese o Pau III (1468-1549), papa de l'església catòlica
 Alexandre Farnese (cardenal) (1520 - 1589), net de Pau III.
 Alexandre I de Parma (1545 - 1592), duc de Parma nebot del cardenal i besnet de Pau III.
 Alexandre Farnese (general) (1635 - 1689), governador dels Països Baixos fill d'Odoard I de Parma